Stati Uniti d'America
 Arlington Heights – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Arlington Heights – villaggio della Contea di Hamilton, Ohio
 Arlington Heights – census-designated place della Contea di Snohomish, Washington
 Arlington Heights – census-designated place della Contea di Monroe, Pennsylvania